Hee Haw – album kompilacyjny zespołu The Birthday Party
 Hee Haw (EP) – minialbum grupy The Birthday Party
 Hee Haw – amerykański program telewizyjny z gatunku variety show, produkowany w latach 1969–1992